Antras (Ariège)
 Antras (Gers)